Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 1993 ägde rum i Toronto i Kanada mellan den 8 och 14 mars 1993. Nytt denna gång var att tresteg för damer var en del av programmet. Dessutom fanns det två nya grenar med som uppvisningsgrenar som det inte delades ut medalj i. Dels mångkamp för damer och herrar (femkamp respektive sjukamp) och dels en stafett på 4 x 1 600 meter där lagen sprang först 800 meter, sedan 2 x 200 meter och sist 400 meter.

Medaljsummering

Herrar

Damer

1993 i Kanada
Internationella friidrottstävlingar i Kanada
Internationella sportevenemang i Toronto
Friidrottsåret 1993
1993
Toronto under 1900-talet